Stati Uniti d'America
 Coatesville – città della Contea di Hendricks, Indiana
 Coatesville – città della Contea di Chester, Pennsylvania